Aguiar kan syfta på

Personer
Ana Cristina Andrade de Aguiar, brasiliansk botaniker.
Antonio J.C. Aguiar, brasiliansk entomolog.
Bruno Aguiar, portugisisk fotbollsspelare.
Fernando Aguiar, portugisiskfödd kanadensisk fotbollsspelare.
Joaquim Macedo de Aguiar, portugisisk botaniker.
José Pedro Aguiar Branco, portugisisk politiker och försvarsminister.
Luis Aguiar, uruguayansk fotbollsspelare.
Mayra Aguiar, brasiliansk judoutövare.
Wílton Aguiar Figueiredo, brasiliansk fotbollsspelare som spelat för svenska klubbar.

Geografi

Angola

Aguiar, Cuanza Sul – kommun i provinsen Cuanza Sul

Brasilien 

 Aguiar (kommun), Paraíba,

Portugal 

 Aguiar (freguesia i Portugal, Braga), Barcelos, 
 Aguiar (freguesia i Portugal, Évora), Viana do Alentejo,

Se även
Aguilar (olika betydelser)

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar